Petrini puede riferirse a :

Personas
 Antonio Petrini (1631-1701), arquitecto franco de origen italiano.
 Carlo Petrini (1949-), fundador del movimiento internacional Slow Food.
 Giuseppe Antonio Petrini (1677-1758), pintor tardobarroco suizo.
 Gulli Petrini (1867-1941), física, escritora, suffragette, activista y política sueca.
 Marco Petrini (1981-), expiloto de motociclismo italiano.
 Nicolás Rodríguez Petrini (1998-), futbolista uruguayo.